Le terme "Quadrophenia" peut désigner :
 Quadrophenia, un opéra-rock du groupe britannique The Who paru en 1973 ;
 Quadrophenia, une chanson de l'album du même nom ;
 Quadrophenia, le film emblématique de la culture "Modernist", adaptation de l'album des Who du même nom, réalisé en 1979 par Franc Roddam et tourné quasi intégralement à Brighton (Sussex).